D'Urville Island (Antarctica) - eiland in de Joinville Groep bij Antarctica
 D'Urville Island (Nieuw-Zeeland) - eiland bij het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland